Deleni kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Deleni (Constanța)
 Deleni (Iași)
 Deleni (Vaslui)